2-aminofenol (o-aminofenol)
 3-aminofenol (m-aminofenol)
 4-aminofenol (p-aminofenol)